Kvalifikationen til 1. division i ishockey 1976-77 var en ishockeyturnering, hvor seks hold spillede om fire ledige pladser i 1. division i ishockey 1976-77. Turneringen havde deltagelse af nr. 7, 8, 9 og 10 fra 1. division i 1975-76 samt nr. 1 og 2 fra 2. division i 1975-76, Frederikshavn IK og IK Skovbakken, og de seks hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav ti kampe til hvert hold.

De fire bedst placerede hold, Herning IK, Vojens IK, Hvidovre IK og HIK, kvalificerede sig til den efterfølgende sæson i 1. division, mens de sidste to hold i 1976-77 måtte spille i 2. division.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)

Noter 

Ishockey i 1976
Ishockey i Danmark